Emil Andersen er navnet på flere personer:

 Emil Andersen (maler) (1817-1845) – dansk maler
 Emil Andersen (sportsjournalist) (1893-1939) – dansk sportsjournalist og redaktør
 Emil Andersen (borgmester) (1913-1992) – dansk borgmester i Svaneke
 Emil Andersen (atlet) (1914-?) – dansk atlet
Desuden:
 Emilie Andersen (1895-1970) – dansk arkivar